Józef Bogusz – lekarz (ur. 1904, zm. 1993)
 Józef Bogusz – polityk i przedsiębiorca (ur. 1956)